Quileute (taal), een bedreigde indianentaal
 Quileute (volk), een Noord-Amerikaans indianenvolk
 Quillayute (rivier) (ook gespeld als Quileute), een rivier in de Amerikaanse staat Washington
 USS Quileute (YTB-540), een voormalige havensleepboot van de Amerikaanse marine

Zie ook 
 Quillayute (doorverwijspagina)